Die Spielzeit 1960/61 war die 12. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Runde zu je 7 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

1. Schweizermeistertitel für den BSV Bern

Einzelnachweise 

1960_1961
Handballsaison 1960/61